Money for Nothing pode referir-se a:

 Money for Nothing, canção da banda britânica Dire Straits, lançada em 1985.
 Money for Nothing (álbum), álbum da banda britânica Dire Straits, lançado em 1988.
 Money for Nothing (canção de Darin), primeiro single do cantor sueco Darin.
 Money for Nothing (filme de 1993), filme de 1993 estrelado por John Cusack.
 Money for Nothing (filme de 1916), filme de 1916 estrelado por Guy Newall.

Desambiguação